El término Concha de Plata puede referirse a cualquiera de los tres siguientes reconocimientos oficiales otorgados en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián:

Concha de Plata a la mejor actriz;
Concha de Plata al mejor actor;
Concha de Plata al mejor director.